Osmaston (Derbyshire Dales) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Derbyshire
 Osmaston by Derby – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Derbyshire